Helenius ist der Familienname folgender Personen:

 Ari Helenius (* 1944), finnischer Biochemiker
 Harry Helenius (1946–2019), finnischer Diplomat
 Juhani Helenius (* 1949), finnischer Radrennfahrer

 Nicklas Helenius (* 1991), dänischer Fußballspieler
 Riku Helenius (* 1988), finnischer Eishockeytorhüter
 Robert Helenius (* 1984), finnischer Boxer
 Sami Helenius (* 1974), finnischer Eishockeyspieler und -trainer

sowie der Name von:
 Marcus Helenius Priscus, römischer Offizier (Kaiserzeit)